Балбоа може да се отнася за:

 Васко Нунес де Балбоа (1475 – 1519), испански пътешественик-изследовател, на когото са наречени
 Балбоа, връх () в Панама, западно от Панамския канал
 панамската балбоа, паричната единица на Панама
 Балбоа, пристанищен град () в Панама, предградие на столицата Панама
 Балбоа, град () в Колумбия, провинция Каука
 Балбоа, кратер на Луната
 Балбоа, замък в Северозападна Франция
 Балбоа, известен парк в Сан Диего
 Балбоа, вид танц, суинг